Emma Eliasson (née le  à Kiruna en Suède) est une joueuse suédoise de hockey sur glace qui a évolué en ligue élite féminine en tant que défenseure. Elle a remporté une médaille d'argent olympique aux jeux olympiques de 2006 à Turin. Elle a également remporté deux médailles de bronze aux championnats du monde.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2004-2005 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2005-2006 || AIK IF || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2006-2007 || Brynäs IF || Division 1 féminine || || || || || || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2007-2008 || Brynäs IF || SDHL || 14 || 8 || 4 || 12 || 14 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2008-2009 ||  Brynäs IF || SDHL || 20 || 2 || 3 || 5 || 38|| 7 || 4 || 4 || 8 || 2
|-
| 2009-2010 || Brynäs IF || SDHL  || 19 || 16 || 10 || 26 || 26 || 2 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2010-2011 || Brynäs IF || SDHL  || 24 || 21 || 15 || 36 || 22 || 4 || 4 || 1 || 5 || 6
|-
| 2011-2012 || Brynäs IF || SDHL  || 22 || 12 || 14 || 26 || 28|| 4 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 2012-2013 || Munksund-Skuthamns SK|| SDHL || 24 || 18 || 7 || 25 || 75 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Munksund-Skuthamns SK || SDHL || 28 || 3 || 14 || 17 || 52 || 4 || 4 || 4 || 8 || 4
|-
| 2014-2015 || Munksund-Skuthamns SK || SDHL || 27 || 13 || 22 || 35 || 32 || 2 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2015-2016 || Luleå HF || SDHL || 34 || 10 || 35 || 45 || 26 || 7 || 0 || 2 || 2 || 14
|-
| 2016-2017 || Luleå HF || SDHL || 36 || 11 || 26 || 37 || 26 || 4 || 2 || 1 || 3 || 6

En équipe nationale 	

|-
| 2005 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || -6 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2006 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques ||5 || 0 || 1 || 1 || 6 || -1 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2007 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 1 ||1 || 8 || +4 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 2 || 3 || 6 || +1 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 2009 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || +1 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2010 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 2 || 2 || 6 || -7 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2011 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 || -2 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 2013 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || 0 ||align="left"| Septième place
|-
| 2014 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 1 || 3 || 4 || 6 || -4 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2016 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 3 || 4 || 6 || -4 ||align="left"| Cinquième place

Trophées et honneur personnel 
 Médaille d'argent olympique de hockey sur glace féminin en 2006 à Turin (Italie).

Notes et références 

Naissance en juin 1989
Naissance à Kiruna
Joueuse suédoise de hockey sur glace
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée d'argent olympique suédoise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006